Laureanesi – abitanti di Laureana Cilento
Laureanesi – abitanti di Laureana di Borrello